Панков, Александр:
 Панков, Александр Гаврилович (1904—1985) — советский военный деятель, гвардии полковник.
 Панков, Александр Егорович (1953—1993) — Герой Российской Федерации.
 Панков, Александр Никифорович (1896—1943) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Панков, Александр Сергеевич (род. 1991) — российский хоккеист.